Орден Славы — название нескольких наград:

 Орден Славы — военный орден СССР.
 Орден Славы — государственная награда Армении.
 Орден Славы — государственная награда Азербайджана.
 Орден Славы — государственная награда Республики Мордовия.
 Орден Славы (Орден «Данк») — орден республики Казахстан.
 Орден Славы (орден Нишан-Ифтикар) — государственная награда Туниса.

Другое
 «Орден Славы» — российская рок-группа, созданная в 2019 году Вячеславом Бутусовым.

См. также 
 Орден Славы и Чести — орден Русской Православной Церкви.
 Орден Трудовой Славы — государственная награда СССР.
 Орден «Трудовая слава» — ордена нескольких государств.
 Орден «Слава Осетии» — орден Республики Северная Осетия — Алания.
 Орден «Родительская слава» — орден Российской Федерации.
 Орден «Честь и слава» (Абхазия) — орден Абхазии.
 Орден «Материнская слава» — орден СССР.
 Слава